UBF peut désigner :

 Union bouddhiste de France
 Union pour le Bénin du futur
 University Bible Fellowship 
 Upstream binding factor (v. Facteur de transcription)